Weckerling ist

der Familienname folgender Personen:
 August Weckerling (1846–1924), deutscher Historiker und Museumsleiter
 Otto Weckerling (1910–1977), deutscher Radrennfahrer und Sportlicher Leiter
 Rudolf Weckerling (1911–2014), deutscher Pfarrer

ein Ortsname:
 Weckerling (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Wäckerlingstiftung
 Weckerlin